Il doppio femminile  del torneo di tennis Latrobe City Tennis International 2012, facente parte della categoria ITF Women's Circuit, ha avuto come vincitrici Cara Black e Arina Rodionova che hanno battuto in finale Ashleigh Barty e Sally Peers 2-6, 7-64, [10-8].

Teste di serie

 Ashleigh Barty /  Sally Peers (finale)
 Nicha Lertpitaksinchai /  Peangtarn Plipuech (quarti di finale)

 Bojana Bobusic /  Jessica Moore (semifinali)
 Dar'ja Gavrilova /  Olivia Rogowska (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
Tabelloni

Latrobe City Tennis International 2012